Douelle peut avoir plusieurs significations :
 Douelle est une commune française, située dans le département du Lot ;
 Douelle est une pièce en bois de chêne pour faire les parois des tonneaux ;
 Douelle est la partie inférieure d’une voûte de pont en maçonnerie.
Douelle est un bastaing ou madrier se situant sur les veaux et servant au support des voussoirs d'une voûte.